Султа́н Аль-Нейа́ди (, , род. 23 мая 1981, Эль-Айн, ОАЭ) — кандидат в астронавты первого набора ОАЭ. Опыта космических полетов не имеет. Проходил подготовку в составе дублирующего экипажа корабля «Союз МС-15» в качестве участника космического полёта.

Биография 
Родился 23 мая 1981 года в городе Эль-Айн, ОАЭ

В 2001 году в Великобритании прошел программу общего образования в области информационных технологий. В 2004 года получил степень бакалавра наук по электронике и средствам связи в Университете Брайтона (University of Brighton) в Великобритании. Получил степень магистра наук по информационной безопасности в компьютерных сетях в государственном исследовательском Университете Гриффит (Griffith University) в Юго-Восточном Квинсленде (South East Queensland) на восточном побережье Австралии. В 2016 году получил степень доктора философии в области защиты информации, защитив диссертацию в том же университете.

Проходил службу в Вооруженных силах ОАЭ в должности инженера сетевой поддержки.

Космическая подготовка 
6 декабря 2017 года был отобран в первый набор астронавтов в Объединенных Арабских Эмиратах. Был одним из девяти кандидатов, направленных на окончательное обследование в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 3 сентября 2018 года назван одним из двух астронавтов, направленных на подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина для подготовки в качестве участника космического полёта на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» на российский сегмент МКС в апреле 2019 года. Однако после аварийного запуска корабля «Союз МС-10» в октябре 2018 года полёт был перенесён на осень 2019 года. Стоимость восьмидневного полёта одного представителя ОАЭ на МКС составляет 40 млн долларов.

В феврале 2019 года в составе условного экипажа вместе с Хазза аль-Мансури принял участие в тренировках по действиям после посадки в лесисто-болотистой местности зимой. Весной 2019 года был включён в состав дублирующего экипажа корабля «Союз МС-15» вместе с космонавтом Сергеем Рыжиковым и астронавтом НАСА Томасом Маршбёрном. Султан Аль-Нейади изучал конструкции корабля «Союз МС» и МКС, работу снаряжения. 25 сентября 2019 года, во время старта ТПК «Союз МС-15», находился на космодроме Байконур в качестве дублёра первого космонавта из ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури.

Сразу же после старта ТПК «Союз МС-15» министр высшего образования и передовых технологий, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Бельхоул отметил: «Мы планируем развивать свою космическую программу и отправить Султана Аль-Нейади на МКС в ближайшем будущем».

В июле 2022 года назначен в качестве специалиста полёта в состав основного экипажа космического корабля Crew Dragon миссии SpaceX Crew-6 вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном, Вуди Хобургом и космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым.

Семья 
Султан Аль-Нейади женат, в семье четверо детей.

Примечания 

Космонавты ОАЭ
Нелетавшие космонавты